Haelen (plaats), een plaats in Nederlands-Limburg;
 Haelen (gemeente), de voormalige gemeente waarin de plaats was gelegen.